'Adam's Rib verwijst naar de eerste vrouw Eva die naar verluidt geschapen werd uit een rib van de eerste mens Adam. 

 Adam's Rib (1923), een film van Cecil B. DeMille
 Adam's Rib (1949), een Amerikaanse komedie met Spencer Tracy en Katharine Hepburn
 Adam's Rib (album), een album van de Canadese musicus Melanie Doane 
 Adam's Rib (televisieserie), een kortlopende sitcom uit 1973
 Adam's Ribs (lied),  een single van de Australische rockband You Am I